

Toponymes 

 Far West, l'Ouest américain ;
 Far West d'Australie, une région australienne ;
 Far North Queensland, une région d'Australie ;
 Far North, un district de Nouvelle-Zélande ;
 Hal-Far, une ville de Malte ;
 El Far d'Empordà, une commune espagnole de Catalogne.

Patronyme 

 Eustache de Saint-Far (1746-1822), un architecte français.

Sigle 

FAR peut faire référence à :

forces armées
 Force d'action rapide, un corps d'armée français créé en 1984 devant être déployé dans les plus brefs délais en cas de crise ;
 Forces armées révolutionnaires (Argentine), un groupe péroniste ;
 Forces armées royales, du Maroc ;
 Forces armées royales khmères ;
 Forces armées rwandaises, jusqu'en 1994 ;
 Forces armées européennes ;

autres
 Fraction armée rouge, un groupe terroriste d'extrême-gauche allemand ;
 Fabriques d'assortiments réunies, un sub-holding de l'ASUAG, une société holding horlogère suisse, maintenant Swatch Group ;
 FAR de Rabat (où FAR signifie Forces armées royales), un club de football marocain ;
 Fédération algérienne de rugby à XV ;
 Festival des arts dans la rue de Morlaix ;
 Force Armée de Régulation, dans Artemis Fowl ;
 , les réglementations émises par la Federal Aviation Administration ;
 F.Glaszmann, A.Lagache et R.Glaszmann, un constructeur de camions ;
 Fonderies et Ateliers du Rhône, une marque d'équipement électroménager rachetée (1982/1984) par Conforama, qui en a fait sa marque de distributeur pour ses appareils ménagers à marque propre.

Code 
FAR peut faire référence à :
 .

Cuisine 
 Far breton, un plat
 Kig ha farz, un plat traditionnel breton
 Far à l'oseille, un plat poitevin (Poitou#Plats de résistance)

Jeux vidéo 
 Far Cry, un jeu vidéo de tir subjectif
 Far Gate, un jeu vidéo de stratégie

Informatique 
 Far, en programmation sur les processeurs de la famille x86, un pointeur d'une taille intermédiaire entre les pointeurs near et huge
 Far Manager, un gestionnaire de fichiers pour Microsoft Windows
 FAR HTML, un outil de conception d'une aide en ligne, de l'éditeur australien Helpware

Musique 
 Prince Far I, un chanteur de reggae

Divers 
 Far, une marque exclusive du distributeur Conforama

Code IATA des aéroports